Newfoundland and Labrador Tankard 2013, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 5 a 10 lutego w St. John’s na lodowisku ReMax Centre.

Zwycięzca będzie reprezentował prowincję w Edmonton na Tim Hortons Brier 2013. Siódmy raz z rzędu tytuł mistrzowski wywalczył zespół Brada Gushue. W rywalizacji brało udział osiem drużyn, a nie tak jak rok wcześniej sześć. Po Round Robin, rozegrana została faza Page play off.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
5 lutego 2013; 19:00

Sesja 2. 
6 lutego 2013; 14:00

Sesja 3. 
6 lutego 2013; 19:00

Sesja 4. 
7 lutego 2013; 9:00

Sesja 5. 
7 lutego 2013; 15:00

Sesja 6. 
8 lutego 2013; 9:00

Sesja 7. 
8 lutego 2013; 14:00

Play off

1–2 
9 lutego 2013; 14:00

3–4 
9 lutego 2013; 14:00

Półfinał 
9 lutego 2013; 19:00

Finał 
10 lutego 2013; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2013 w curlingu
2013